Bądźmy poważni na serio – dramat Oscara Wilde’a
 Bądźmy poważni na serio (film 1952)
 Bądźmy poważni na serio (film 1992)
 Bądźmy poważni na serio (film 2002)